A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2007./08.

Liga se sastojala od pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi (prvaci skupina) su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacije za A-1 ligu

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Izvori 
 
 eurobasket.com, A-2 HKL 2007./08.
 kosarka.org, statcentar 
 HKS, kvalifikacije za A-1 2008., ljestvica, pristupljeno 16. svibnja 2015.
 HKS, kvalifikacije za A-1 2008., raspored, pristupljeno 16. svibnja 2015.

Poveznice 
 A-1 liga 2007./08.
 Kup Krešimira Ćosića 2007./08.
 

2007-08 
2007-08
m-2-A-2